Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Kor“ beginnt.

Kor 



 Kör Yusuf Ziyaüddin Pascha († 1819), osmanischer Staatsmann und Großwesir
 Kör, Batuhan (* 2001), türkischer Fußballspieler